Albert II. ali Albreht II. je ime več vladarjev:

 Albreht II. Brandenburški, (1205–1220) brandenburški mejni grof 
 Albreht II. Weimar-Orlamünde, (1206–1245) grof
 Albreht II. Goriški († 1304)
 Albreht II. Avstrijski, Hromi ali Modri (1298-1358) avstrijski vojvoda
 Albreht II. Bavarski, (1387–1397) bavarski vojvoda
 Albreht II. Nemški, (1397-1439) rimsko-nemški kralj, češki in ogrski kralj, avstrijski vojvoda (kot Albreht V.)
 Albert II. Belgijski, (1934–) belgijski kralj
 Albert II. Monaški, (1958–) monaški knez